

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14
 Andrzejów – część miasta Łódź
 Andrzejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień
 Andrzejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Godziszów
 Andrzejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Andrzejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Andrzejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice
 Andrzejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Andrzejów – część wsi Gołas w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Andrzejów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Andrzejów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Andrzejów – część wsi Lisowice w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Andrzejów – wcześniejsza nazwa miasta Jędrzejów w woj. świętokrzyskim

Zobacz też 
 Andrzejów-Osada, Andrzejów Duranowski